Patrick Desruelles, Belgisch atleet
 Ronald Desruelles, Belgisch atleet

Achternaam